Shamīyeh (persiska: شمیه, Shamsīyeh) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Khorasan, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Teheran. Shamīyeh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shamīyeh är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Shamīyeh. Runt Shamīyeh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nīshābūr,  km nordost om Shamīyeh. Trakten runt Shamīyeh består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Khorasan